Imię i nazwisko Walter Davis nosili lub noszą m.in.:

 Walter Davis (1912–1963) – amerykański bluesman
 Walter „Buddy” Davis (1931–2020) – amerykański skoczek wzwyż, mistrz olimpijski z 1952, potem koszykarz
 Walter Davis Jr. (1932–1990) – amerykański pianista jazzowy
 Walter Davis (ur. 1954) – amerykański koszykarz, mistrz olimpijski z 1976, gwiazda Phoenix Suns
 Walter Davis (ur. 1979) – amerykański lekkoatleta trójskoczek